Ігнатовський — польське прізвище.

Особи 
 Ігнатовський Володимир Сергійович (1875—1942) — математик, фізик, фахівець в області оптичної техніки і теоретичної оптики. Член-кореспондент АН СРСР (1932), доктор фізико-математичних наук (1934), професор ЛДУ.
 Ігнатовський Всеволод Макарович (1881, Токарі — 1931, Мінськ) — радянський білоруський історик, педагог, державний та партійний діяч. Академік Білоруської АН (1928), академік ВУАН (1929; нині Національна академія наук України).
 Ігнатовський Манус Францович (1929—2019) — радянський, український кіноінженер.

Топоніми 
 Ігнатовський - поселення в Калузькій області Росії.
Польські прізвища